Петер Христиан Абильгор (; 22 декабря 1740, Копенгаген — 21 января 1801) — датский ветеринар. Старший сын натуралиста и иллюстратора Сёрена Абильгора и брат живописца Николая Абильгора.

Карьеру начал как аптекарский ученик, затем прослушал курс медицины, особое внимание уделяя ветеринарному искусству. В 1775—1782 г. был главным городским врачом Копенгагена. Основал Королевскую ветеринарную школу (1773), в которой работал как директор и преподаватель до своей смерти в 1801 г.

Абильгор является основоположником научной ветеринарии в Дании. Автор сочинений по естественным наукам и научно-популярных статей по разным областям ветеринарных знаний.

Абильгор первым использовал электричество для реанимации животного: сделал удар разрядом электричества удар по груди курицы, тем самым оживив её.

Описал первый из ставших известными науке видов бескишечных турбеллярий Convoluta convoluta.

Примечания

Литература 
 

Персоналии по алфавиту
Ветеринары Дании
Члены Шведской королевской академии наук